Шаховски турнир у Хејстингсу је био један од најјачих турнира одржаних до тада. Једанаести је на ранг листи турнира икада одиграних. Трајао је од 5. августа до 2. септембра 1895).

Прекретница у историји шаховских турнира 

Овај турнир је био прекретница у шаховској историји:
 сви најзначајнији шахисти су учествовали, дванаест водећих шахиста у свету,
 одржавао се сваке следеће године и
 игране су квалитетне партије (Штајниц-Фон Барделебен, Пилсбери-Гунсберг).

Учесници турнира 

Играчи су смештени у хотелу Квинс, осим Пилсберија, који је одбио да буде у истом хотелу са осталим учесницима. Објашњава: „Хоћу да имам мир. Мислим да победим на овом турниру“. Турнир се одржавао у институту Браси.

Учесници турнира су били светски првак Ласкер и бивши светски првак Штајниц (Ласкер је поразио Штајница у мечу за титулу првака света у шаху претходне године). Њихови стари ривали, Чигорин и Тараш су такође узели учешће на турниру. Курт Фон Барделебен, Џозеф Хенри Блекберн, Амос Берн, Исидор Гунсберг и Емануал Шиферс су били играчи са много искуства. Хенри Берд је учествовао на турниру у Лондону 1851. Ту су и млади таленти Пилсбери и Шлехтер. Аутсајдери су били Албин, Јановски, Марко, Мејсон, Мизес, Полок, Тајхман, Тинсли, Вергани и Валброт.

Млади Американац Хери Нелсон Пилсбери победио је испред Михаила Чигорина, лако савладавши светског шампиона Емануела Ласкера, Зигберта Тараша и бившег светског првака Вилхелма Штајница. Веома интересантан учесник турнира је био Вилијам Полок, оригинални играч из Енглеске, који је живео у Канади. Иако је завршио у доњем делу табеле, успео је да победи Тараша и Штајница. Полок је био један од првих шахиста који је експериментисао са отварањем „Модерни Бенони“.

Табела „Хејстингс 1895."

Победници турнира у Хејстинсу

Спољашње везе 
 Табела најзначајнијих светских турнира
 Партије са турнира из 1895.
 Победници турнира

Хејстингс
Шах у Уједињеном Краљевству
Спорт у 1895.